Sergi Darder (Artà, 1993. december 22. –) spanyol korosztályos válogatott labdarúgó, az Espanyol középpályása.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Darder a spanyolországi Artà községben született. Az ifjúsági pályafutását az Artà és a Manacor csapatában kezdte, majd az Espanyol akadémiájánál folytatta.

2011-ben mutatkozott be az Espanyol B felnőtt keretében. 2013-ban az első osztályú Málaga szerződtette. 2015-ben a francia első osztályban érdekelt Lyonhoz igazolt. A 2017–18-as szezonban az Espanyol csapatát erősítette kölcsönben. A lehetőséggel élve, 2018. július 1-jén nyolcéves szerződést kötött az Espanyol együttesével. Először a 2018. augusztus 18-ai, Celta Vigo ellen 1–1-es döntetlennel zárult mérkőzésen lépett pályára. Első gólját 2018. október 7-én, a Villarreal ellen hazai pályán 3–1-re megnyert találkozón szerezte meg.

A válogatottban 
Darder az U17-es, az U18-as és az U21-es korosztályú válogatottakban is képviselte Spanyolországot.

2013-ban debütált az U21-es válogatottban. Először 2013. november 14-én, Bosznia-Hercegovina ellen 6–1-re megnyert U21-es EB-selejtező 55. percében, Saúl Ñíguezt váltva lépett pályára.

Statisztikák 
2022. január 3. szerint

Sikerei, díjai 
Espanyol
 Segunda División
 Feljutó (1): 2020–21

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
Transfermarkt

1993-ban született személyek
Spanyol labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Málaga CF labdarúgói
Az Olympique Lyonnais labdarúgói
Az Espanyol labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Segunda División labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
Élő személyek